Delegatura Ambasady RP w Czimkencie (obecnie Szymkent w Kazachstanie), Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały: obwód Południowego Kazachstanu (czimkencki) i obwód kyzyłordyński.

Delegaci 
 1942 - Bogdan Kościałkowski, delegat 
 1942 - Andrzej Dąbrowski, z-ca delegata, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Gorkiego 12 (ул. Горького), obecnie ul. Tynybajewa (ул. Тыныбаева).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Czimkent
Stosunki polsko-rosyjskie